JuMP – Comando del linguaggio assembly per computer. L'esecuzione del codice salta incondizionatamente alla locazione di memoria specificata (nel caso di JMP diretto, altrimenti nella locazione di memoria contenuta nel valore della locazione specificata, in caso di JMP indiretto).